Эдгард Преман: Преман, Эдгард Эдгардович (1936—1973) — советский хоккеист.
 Преман, Эдгард Юганович (1910—1937) — советский лётчик-испытатель.